По́дгоры — село в Волжском районе Самарской области в составе сельского поселения Рождествено.

География 
Находится на востоке Самарской Луки на краю поймы Волги напротив Самары на расстоянии примерно 12 километров на север-северо-восток от села Рождествено, центра сельского поселения.

История
Основано в начале XVII как имение самарского Спасо-Преображенского монастыря. Альтернативное название Ильинское по местной церкви.

Население 
Постоянное население составляло 106 человек (русские 81%) в 2002 году, 361 в 2010 году.

Достопримечательности 

 Церковь Илии Пророка

Кирпичное здание церкви было построено в 1865 года взамен сгоревшего деревянного. В начале 1930-х годов церковь была закрыта и частично разрушена, здание использовалось в хозяйственных целях. Восстановление храма началось в 1998 году, а в 2003 году была отслужена первая после реставрации Божественная литургия. Сейчас церковь относится к Заволжскому Свято-Ильинскому женскому монастырю, основанному в 2006 году.

 Заволжский мужской монастырь в честь Честного и Животворящего Креста Господня

 Ледяная (Гнилая) пещера

Отрицательная температура в пещере в окрестностях села сохраняется круглый год.

Фильмография 

 В селе Подгоры происходит действие документального фильма "Пылающее село Подгоры", выпущенного в 2021 году телеканалом "Настоящее время".

Примечания 

Населённые пункты Волжского района (Самарская область)